Зимняя Золотица (Большая Золотица, Золотница) — река в Архангельской области России.

Река протекает по западной части Беломорско-Кулойского плато и впадает в Горло Белого моря у Нижней Золотицы на Зимнем берегу, северо-восточнее Двинской губы. Питание снеговое и дождевое. Длина реки составляет 177 км, площадь бассейна — 1950 км². Среднегодовой расход воды — 22,7 м³/с.

В верхнем течении реки находился бывший посёлок геологов Поморье и находится месторождение алмазов имени М. В. Ломоносова и вахтовые посёлки Тучкино и Светлый. В нижнем течении находятся административный центр Зимне-Золотицкого сельского поселения деревня Верхняя Золотица и деревня Нижняя Золотица. На правом берегу реки находится местность, имеющая название «Чудская яма». На левом берегу реки, выше Савина ручья, находится «чудское кладбище». В верхнем течении река протекает через озеро Золотицкое.

Притоки 
 Чача
 Дворный
 Константинов Ручей
 Тёмный
 Летняя
 Каменный
 Паловской
 Горностаев
 без названия (из озера Исандово)
 Кондратьев
 без названия
 без названия
 Белая
 Тучкин
 Светлая (Светлица)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Бассейновый округ — Двинско-Печорский
 Водохозяйственный участок — Реки бассейна Белого моря от северо-восточной границы р. Золотица до мыса Воронов без р. Северная Двина

Примечания

Источники 
 
 
 

Реки, впадающие в Белое море
Реки Архангельской области